Thomas Raber (né en 1972), compositeur et producteur autrichien
 Urs Räber  (né en 1958), skieur alpin suisse